

Ойкаси — присілок, Аліковський район, Чувашія
 Ойкаси — присілок, Вурнарський район, Чувашія
 Ойкаси — присілок, Великосундирське сільське поселення, Моргауський район, Чувашія
 Ойкаси — присілок, Ільїнське сільське поселення, Моргауський район, Чувашія
 Ойкаси — присілок, Тораєвське сільське поселення, Моргауський район, Чувашія
 Ойкаси — присілок, Урмарський район, Чувашія
 Ойкаси — присілок, Цівільський район, Чувашія
 Ойкаси — присілок, Вурман-Сюктерське сільське поселення, Чебоксарський район, Чувашія
 Ойкаси — присілок, Лапсарське сільське поселення, Чебоксарський район, Чувашія
 Ойкаси — присілок, Ядрінський район, Чувашія

Дивись також 
 Ойкас-Абаші
 Ойкас-Асламаси